Окотитла има више значења:

 Окотитла (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Окотитла (Сан Педро Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотитла (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Окотитла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотитла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику